Sealey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1942-1996), joueur anglais de football
 (1899-1963), joueur trinidadien de cricket
 (1899-1963), joueur anglais de football
 (1957-2001), joueur et entraineur anglais de football
, chanteuse et compositrice vénézuélienne
 (1927-2013), historien et académicien américain
William Oscar Sealey (1859-1940), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi